Breland steht für
 Breland (Sänger), US-amerikanischer Sänger

Breland ist der Familienname von
 Mark Breland (* 1963), US-amerikanischer Boxer

Breland heißt der Ort
 Breland (Norwegen)